Ras steht für:

 Herren von Ras, österreichisches Adelsgeschlecht
 Ras (Äthiopien), einer der höchsten Titel am äthiopischen Kaiserhof
 Ras (Einheit), altes italienisches Längenmaß
 Ras (Protein), ein Proto-Onkogen
 Ras Ajdir, Ort in Tunesien
 Stari Ras, Hauptstadt des ehemaligen serbischen Fürstentums Raszien

Ras ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Ras (* 1941), serbische Schauspielerin
 Hans Ras (1926–2003), niederländischer Philologe
 Ireneusz Raś (* 1972), polnischer Politiker
 Julio Rosales y Ras (1906–1983), philippinischer Geistlicher
 Max Ras (1889–1966), Schweizer Journalist und Verleger
 Tony Ras (* 1994), niederländischer Eishockeyspieler

RAS steht als Abkürzung für:
 Flughafen Rascht im Iran (IATA-Code)
 RAS Holding, italienischer Versicherungskonzern
 Rauchansaugsystem
 Recirculating Aquaculture Systems, siehe Aquakultur#Geschlossene Kreislaufsysteme
 Rectified Airspeed, berichtigte Fluggeschwindigkeit
 Reflexionsanisotropiespektroskopie, eine optische Spektroskopie-Methode
 Remote Access Service, Systemdienst von Microsoft Windows zum entfernten Server-Zugriff
 Replenishment at Sea, siehe Seeversorgung
 Revolutionärer Aufbau Schweiz, linksextremistische Organisation der Schweiz
 Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil des technischen Regelwerkes im Straßenbau
 Rock am See, jährlich stattfindendes Rock-Festival am Bodensee
 Row Address Strobe, Datenleitung bei DRAM-Speicher
 Royal African Society, Gesellschaft für Afrikanistik in Großbritannien
 Royal Asiatic Society, Verband von Asienforschern in Großbritannien 
 Royal Astronomical Society, Astronomenverband in Großbritannien
 Ruch Autonomii Śląska, Bewegung für die Autonomie Schlesiens, politischer Verein in Polen
 Rundfunk-Anstalt Südtirol, Einrichtung zur Ausstrahlung deutschsprachiger Rundfunkprogramme in Südtirol
 Russian Academy of Sciences (Russische Akademie der Wissenschaften)

Siehe auch:
 Raas
 Rass

Abkürzung